Освајачице медаља на европским првенствима у атлетици у дворани у дисциплини трчања на 60 метара, која је у програму од првог Европског првенства у Бечу 1970., приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима и рекордима. Резултати су приказни у секундама.

Најуспешнија после 36 европских првенстава у појединачој конкуренцији је Нели Куман из Холандије са ... освојених златних медаља, док је код екипа најспешнја  са укпно ... од чега ... златних, ... сребрних и  бронзанех медаља.

Рекорд европских првенстава у дворани држи Нели Куман из Холандије са 7,00 сек. који је постигла у финалној трци Европског првенства у Мадриду 28. фебруара 1986.

 Због краће дворане у Греноблу 1972. и 1981. одржана је трка на 50 метара уместо редовне дисциплине трка на 60 метара.

Биланс медаља, 60 метара у дворани жене 
Стање после ЕП 2021.

Референце 

60 метара
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани